En Pologne, Puławy peut faire référence à :

dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Puławy, un village.

dans la voïvodie de Lublin
 Puławy est une ville,
 Puławy est une gmina dont cette ville est le siège,
 Puławy est un powiat.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Puławy, un village.